Dournon peut désigner :
 Dournon, commune française située dans le Jura ;
 Dournon, ruisseau français situé en Haute-Saône ;
 Jean-Yves Dournon (?-), lexicographe français.